gems (dier), een zoogdier
Gems (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
Gems (televisieserie), een Britse televisieserie die liep van 1985 tot en met 1988
 GEMS, acroniem voor een adviesorgaan tijdens de coronacrisis in België (2020-2022)